Drahomír Kadlec, češki hokejist, * 29. november 1965, Příbram, Češka.

Kadlec je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Kladno in Dukla Jihlava. Ob tem je igral še za klube HIFK Helsinki in Tappara Tampere v finski ligi, ESV Kaufbeuren, Kaufbeurer Adler in EC Bad Tölz v nemški ligi, HC Zlín, HC Litvínov in HC Slezan Opava v češki ligi ter HC Egna v italijanski ligi. Leta 1988 je bil kot 245. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers, toda v ligi NHL  ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil štiri bronaste medalje, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil peto mesto, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo.

Statistika kariere

|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 42
| 4
| 8
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 40
| 7
| 2
| 9
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 42
| 5
| 11
| 16
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 39
| 7
| 15
| 22
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 49
| 8
| 21
| 29
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 42
| 3
| 10
| 13
| -1
| 36
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -2
| 24
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 4
| 20
| 24
| -2
| 30
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| +7
| 6
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +11
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 11
| 20
| 31
| +10
| 39
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| +12
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 93/94
|
| 11
| 1
| 7
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 93/94
|
| 44
| 13
| 10
| 23
|
| 18
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kaufbeurer Adler
| Nemška liga
| 94/95
|
| 43
| 7
| 23
| 30
|
| 28
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Kaufbeurer Adler
| Nemška liga
| 95/96
|
| 46
| 8
| 25
| 33
| -34
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kaufbeurer Adler
| Nemška liga
| 96/97
|
| 29
| 5
| 9
| 14
| -20
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 96/97
|
| 18
| 1
| 7
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 97/98
|
| 38
| 4
| 16
| 20
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slezan Opava
| Češka liga
| 98/99
|
| 47
| 2
| 9
| 11
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 99/00
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Bad Tölz
| Nemška 2. liga
| 99/00
|
| 36
| 5
| 24
| 29
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Bad Tölz
| Nemška 2. liga
| 00/01
|
| 54
| 6
| 20
| 26
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Bad Tölz
| Nemška 2. liga
| 01/02
|
| 48
| 5
| 28
| 33
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Bad Tölz
| Nemška 2. liga
| 02/03
|
| 47
| 6
| 32
| 38
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Egna
| Italijanska liga
| 03/04
|
| 28
| 8
| 5
| 13
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Egna
| Italijanska 2. liga
| 04/05
|
| 35
| 9
| 26
| 35
|
| 36
|
| 7
| 0
| 7
| 7
|
| 10
|-
| HC Egna
| Italijanska 2. liga
| 05/06
|
| 38
| 5
| 27
| 32
|
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 987
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" | 392
| bgcolor="#7FFF00" | 535
| bgcolor="#7FFF00" | -17
| bgcolor="#7FFF00" | 815
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Hokejisti Kaufbeurer Adler
Hokejisti HC Zlín
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HC Slezan Opava
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti EC Bad Tölz
Hokejisti HC Egna